Зал ожидания — помещение на вокзале, оборудованное для длительного пребывания пассажиров.

В искусстве 
 «Зал ожидания» — арт-проект компании РЖД

 в кинематографе
 «Зал ожидания» — французский кинофильм (1964)
 «Зал ожидания» — короткометражный фильм производства Германии и Нидерландов (1996)
 «Зал ожидания» — российский телесериал (1998)

 в литературе
 «Зал ожидания» — сборник стихов Булата Окуджавы

Примечания